Scandinavian Touring Car Championship 2011 var den första säsongen av det skandinaviska standardvagnsmästerskapet, Scandinavian Touring Car Championship, som ersatte de tidigare Swedish Touring Car Championship och Danish Touringcar Championship. Rickard Rydell blev mästare före Fredrik Ekblom, efter att ha avgjort mästerskapet i det allra sista racet. Teammästare blev Team Biogas.se och Semcon Cup, privatförarcupen, vanns av Joakim Ahlberg.

Tävlingskalender

Team och förare

Slutställning

Förarmästerskapet

Semcon Cup (privatförarcupen)

Teammästerskapet

Källor 

2011
Motorsportevenemang 2011
Sport i Sverige 2011
2011 i Danmark